Koulwoko peut désigner :
Koulwoko, la commune rurale située dans le département de Béré au Burkina Faso
Koulwoko ou Koulhoko, la commune rurale située dans le département de Bouroum au Burkina Faso
Koulwoko, la commune rurale située dans le département de Diabo au Burkina Faso
Koulwoko, la commune rurale située dans le département de Tensobentenga au Burkina Faso